Пешковский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Пешковский сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Пешковский сельский округ Нерчинского района

Казахстан

Костанайская область 

 Пешковский сельский округ Фёдоровского района